G-4,era um termo utilizado no futebol para os quatro primeiros times da série A do Brasileirão que são classificados para ingressar na Copa Libertadores da América.
 Continuidade G4 - modelagem matemática, nome dado à superfície classe A
 G4 (canal de TV) - canal de televisão por assinatura dos Estados Unidos
 Nações G4 - quatro países que buscam lugares no Conselho de Segurança da ONU (Alemanha, Brasil, Índia e Japão)
 Soko G-4 Super Galeb - um caça iuguslavo
 G4 EA H1N1 - um tipo de vírus

Desambiguações de siglas